Phenacohelix ziczag är en snäckart som först beskrevs av Gould 1848.  Phenacohelix ziczag ingår i släktet Phenacohelix och familjen Charopidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
ziczag